Peucedanum neumayeri är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gustav Reichenbach. Peucedanum neumayeri ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
neumayeri